Milakovići (Pljevlja), een plaats in de Montenegro gemeente Pljevlja
 Milakovići (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje